JKD est un sigle qui peut désigner :
  jeet kune do, un art martial, principalement à mains nues, créé par Bruce Lee ;
 Jérémie K. Dagnini, un universitaire français, spécialiste des musiques populaires jamaïcaines.